Olgiate Comasco – comune italiano in provincia di Como.
Olgiate Molgora – comune italiano in provincia di Lecco.
Olgiate Olona – comune italiano in provincia di Varese.